SF2 est :

Le format audio SoundFont (.sf2), permettant la création et la lecture de Tables d'ondes (également appelées tables de sons ou banques de sons) utilisables par les synthétiseurs musicaux, notamment à la norme MIDI. 
La deuxième chaine de télévision suisse alémanique rebaptisée SF Zwei en 2005.
La holding des filiales et participations de La Banque postale
La formule chimique du difluorure de soufre